Мью́ирхед, в СМИ встречается вариант Мюрхед () — английская фамилия.
 Мюрхед, Билл — шотландский кёрлингист.
 Мюрхед, Билли-Мэй — шотландская кёрлингистка.
 Мюрхед, Глен (род. 1989) — шотландский кёрлингист, призёр чемпионата Европы
 Мюрхед, Гордон (род. 1955) — шотландский кёрлингист, чемпион мира и Европы, тренер по кёрлингу, отец Глена, Томаса и Ив
 Мюрхед, Ив (род. 1990) — шотландская кёрлингистка, скип национальной сборной Шотландии, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.
 Мюрхед, Томас (род. 1995) — шотландский кёрлингист, призёр чемпионата Европы

Другое 
 (7818) Мьюирхед — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.

Примечания